Парки, названные в честь первого президента Казахстана — Нурсултана Назарбаева.
 Парк имени Первого Президента Республики Казахстан — дендропарк в Бостандыкском районе города Алматы.
 Парк имени Первого Президента Республики Казахстан — парк культуры и отдыха в Актобе.